Alfred Naumann ist der Name folgender Personen:

* Alfred Naumann (Fotograf) (1847–1917), deutscher Fotograf und Politiker
 Alfred Naumann (Pfarrer) (1875–1936), deutscher Pfarrer und Philatelist 
 Alfred Naumann (Politiker, II), deutscher Politiker (LDPD), MdV 

Siehe auch:
 Alfred Neumann